

Geografia 
 Francia
 Barbazan – comune nella regione dell'Occitania
 Barbazan-Debat – comune nella regione dell'Occitania
 Barbazan-Dessus – comune nella regione dell'Occitania
 Cantone di Barbazan – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Saint-Gaudens

Persone 
 Arnaud Guillaume de Barbazan – condottiero francese
 Étienne Barbazan – filologa romanza francese del XVIII secolo